Премье́р-мини́стр Вели́кого ге́рцогства Люксембу́рг (, , обычно: премьер-министр) является политическим лидером Люксембурга и главой его правительства. Ранее, до 1857 года, пост главы люксембургского правительства назывался президент Совета генеральной администрации (), а с 1857 по 1989 годы — президент правительства ().

Премьер-министр не является руководителем в отношении иных членов кабинета, поскольку все они, в соответствии со статьей 79 Конституции, равны перед Великим герцогом, но выступает гарантом единства правительства. К его полномочиям относятся обеспечение координации работы между министерскими департаментами, институциональные отношения с великогерцогским двором и с Палатой депутатов (последнее — совместно с министром по связям с парламентом), организация выборов в национальный и Европейский парламент и референдумов. Своей подписью он скрепляет только относящиеся к его компетенции законодательные и исполнительные акты. Ряд государственных учреждений находятся в непосредственном подчинении премьер-министра (например, Государственная служба информации и печати, призванная информировать о деятельности государства заинтересованных лиц и СМИ), ряд других — в двойном подчинении с профильным министром (например, Центральный банк Люксембурга — в совместном ведении с министром финансов). Наконец, к его компетенции относятся общественные церемонии, государственные праздники и ордена, он представляет правительство на национальном, европейском и международном уровнях.

Обзор 
Великое герцогство Люксембург (, , ) было создано в 1815 году решением Венского конгресса, его престол был передан в личное владение короля Нидерландов Виллема I. В 1830 году в результате бельгийской революции две трети исторического Люксембурга отошло к созданному королевству Бельгия, а независимость великого герцогства в новых границах, с сохранением его личной унии с королевством Нидерландов, была подтверждена Лондонским договором 1839 года.

 года ордонансом великого герцога Виллема II была объявлена национальная конституция, вступившая в силу  года. Следствием «весны народов» 1848 года, , стал созыв . Решения ассамблеи по реформированию конституции, принятые  года, были утверждены великим герцогом 10 июля и вступили в силу 1 августа. В тот же день начал работу Совет генеральной администрации () во главе с де ла Фонтеном, занимавшим пост губернатора Люксембурга с  года. После   года Палаты депутатов он передал власть поддержанному ею правительству во главе с .

Великий герцог Виллем III своим ордонансом от  года утвердил новую конституцию, согласно которой с  года пост главы правительства стал именоваться «президент правительства» ().  года была обнародована действующая конституция (многократно изменявшаяся и дополнявшаяся).

В 1890 году, в связи с тем, что Вильгельмина (королева Нидерландов), унаследовав престол от отца Виллема III, не имела в силу салического закона права наследования в Люксембурге, великогерцогская корона согласно  от 1783 года была передана представителю другой ветви Нассауского дома, титулярному герцогу Нассау Адольфу, чем была прекращена личная уния Люксембурга и Нидерландов. В 1907 году салическое право в Люксембурге было отменено.

Страна была занята германской армией  года, но оккупационный режим, ограничиваясь военным контролем, не препятствовал ни работе правительства, придерживавшегося нейтралитета, ни политической жизни. В первые годы XX века в процессе формализации идеологических альянсов в Люксембурге были сформированы политические партии (например, , являвшаяся до 1915 года опорой кабинетов Поля Эйшена, была основана в 1904 году), но министры не являлись их членами до 1918 года, когда на партийной основе была  Конституционная ассамблея, которая  года внесла в конституцию изменения, установившие всеобщее избирательное право, обязательное голосование и пропорциональное партийное представительство, а также упразднившие суверенитет монарха и провозгласившие сувереном народ (как следствие, парламент приобрёл право ратификации договоров).

 года было подписано Компьенское перемирие о прекращении военных действий в Первой мировой войне; непопулярная ввиду прогерманской ориентации великая герцогиня Мария-Аделаида отреклась от престола  года. На следующий день республикански настроенные члены Палаты депутатов организовали Комитет общественного спасения под председательством Эмиля Серве, однако из-за возникших внутри Комитета разногласий республика не была провозглашена. В тот же день в ситуацию вмешались занимавшие страну французские войска, разогнавшие митинги и собрания, а  года занявшие парламент и распустившие Комитет.  года на престол взошла великая герцогиня Шарлотта.  года на референдуме её право на престол было подтверждено, а провозглашение республики не поддержано.

В период оккупации Люксембурга Третьим рейхом великая герцогиня Шарлотта и правительство, возглавляемое Пьером Дюпоном, укрылись в Лондоне, где находились с  года по  года. В созданной Области гражданского управления Люксембург () действовала немецкая гражданская администрация. Лондонское  обладало международным признанием; вскоре после возвращения в страну оно было преобразовано в , включив в себя представителей , а после проведения  было заменено , включившим представителей всех парламентских партий.

 года был принят закон о языке, закрепивший статус национального за люксембургским языком.

С  года должность руководителя правительства получила наименование «премьер-министр Люксембурга».

Список глав правительства Люксембурга 
Применённая в первом столбце таблицы нумерация является условной. Также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В случае, когда глава правительства получил повторные полномочия последовательно за первоначальными, раздельно отражается каждый срок полномочий. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры, сформировавшие состав Палаты депутатов, утвердивший состав правительства или поддержавший его. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий.

Диаграмма пребывания в должности 

1 — президент совета генеральной администрации; 2 — президент правительства; 3 — премьер-министр

См. также 
 Список правителей Люксембурга

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Список руководителей Люксембурга  (архивная копия 2020-03-21)

Люксембург

Списки:Люксембург